Лучки може бити:

 Лучки (Михаловце), насељено мјесто у округу Михаловце, Кошички крај, Словачка Република
 Лучки (Ружомберок), насељено мјесто у округу Ружомберок, Жилински крај, Словачка Република
 Лучки (Жјар на Хрону), насељено мјесто у округу Жјар на Хрону, Банскобистрички крај, Словачка Република